Příjmení Feyfar má více osobností:

 Jaroslav Feyfar (1871, Praha – 1935, Jilemnice), lékař a amatérský fotograf
 Zdenko Feyfar (1913, Jilemnice – 2001, Lomnice nad Popelkou), český fotograf

Viz též Fejfar

Externí odkazy